La Nationalliga A 2002/03 fue la 106.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-offs por el título

Play-offs de ascenso/descenso

Goleador
 
1|  Richard Núñez
Grasshopper Club Zürich27'''

Notas

Enlaces externos 
 RSSSF

2003
Fútbol en 2002
Fútbol en 2003
Deporte en Suiza en 2002
Suiza en 2003